Il doppio del WTA Swiss Open 1989 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1989.

Christiane Jolissaint e Dianne van Rensburg erano le detentrici del titolo, ma solo la van Rensburg ha partecipato in coppia con Belinda Cordwell.

La Cordwell e la van Rensburg hanno perso nei quarti di finale contro Sandra Cecchini e Laura Gildemeister.

Katrina Adams e Lori McNeil hanno battuto in finale 2–6, 6–3, 6–4 Larisa Neiland e Nataša Zvereva.

Teste di serie
 Larisa Neiland /  Nataša Zvereva (finale)
 Katrina Adams /  Lori McNeil (campionesse)
 Elise Burgin /  Betsy Nagelsen (semifinali)
 Belinda Cordwell /  Dianne van Rensburg (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

WTA Swiss Open 1989